Zodiac puede referirse a:
 Groupe Zodiac, empresa francesa conocida por sus lanchas neumáticas inflables.
 Zodiac, videoconsola de 6.ª generación.
 Zodiac, grupo de villanos de algunas historietas de Marvel Comics.
 Zodiac killer o asesino del Zodiaco, asesino en serie de San Francisco (California) en los años 1960, 1970 y 1980.
 Zodiac (1980), banda de música electrónica letona. 
 Zodiac (1986), libro de Robert Graysmith sobre el asesino del Zodiaco.
 Zodiacs (1998), banda de rock española.
 Zodiac (2007), película de David Fincher sobre el asesino del Zodiaco, basada en el libro homónimo.